Шифф (нем. Schiff) — фамилия:

 Шифф, Адам (род. 1960) — американский политик-демократ.
 Шифф, Андраш (род. 1953) — британский пианист.
 Шифф, Виктор (1895—1953) — немецкий писатель и журналист.
 Шифф, Генрих (1951—2016) — австрийский виолончелист и дирижёр.
 Шифф, Герман (Давид Бер) (1807—1867) — писатель и журналист, редактор.
 Шифф, Джейкоб (1847—1920) — американский банкир еврейского происхождения, филантроп и общественный деятель.
 Шифф, Джонатан Марк — австралийский продюсер детских телесериалов.
 Шифф, Зеэв (1932/1933—2007) — израильский журналист и писатель.
 Шифф, Илан (род. 1945) — израильский юрист.
 Шифф, Леонард Исаак (1915—1971) — американский физик-теоретик.
 Шифф, Мориц (1823—1896) — немецкий физиолог.
 Шифф, Пётр Александрович (1848—1909) — математик, генерал-майор артиллерии.
 Шифф, Питер (род. 1964) — президент Euro Pacific Capital Inc., брокерской компании в городе Дариен, штат Коннектикут, США.
 Шифф, Ричард (род. 1955) — американский актёр, обладатель премии «Эмми» 2000 года за роль Тоби Зиглера в телесериале «Западное крыло».
 Шифф, Фриц (1889—1940) — немецкий медик.
 Шифф, Хуго (1834—1915) — немецкий химик.

См. также 
 Шиф
 Шиффер
 Шоффа

Примечания